Times of Our Lives — четырнадцатый студийный альбом американской певицы Джуди Коллинз, выпущенный в 1982 году на лейбле Elektra Records.

Об альбоме 
Предыдущий альбом Коллинз стал провальным в коммерческом плане, впервые с 1964 года она не попала в первую сотню с новым альбомом. Для работы над данной пластинкой певица привлекла в качестве продюсеров Лью Хон и Арифа Мардина, последний уже работал с певицей над её хитовым альбомом Judith 1975 года. На этот раз певица не использовала народные песни, а половина материала написана была ею самой. Другая половина представлена песнями Хью Прествуда и Анны Макгарригл.

Также для альбома была записана песня «Memory» из мюзикла «Кошки». Стоит отметить, что Коллинз была первой из исполнителей, кто записал эту песню вне Бродвея. Песня была выпущена в качестве сингла, тем не менее осталась в тени из-за версий Барри Манилоу и Барбры Стрейзанд, которые вышли в тот же момент времени.

Ещё до выхода альбома Коллинз появилась в мыльной опере CBS «Направляющий свет», исполнив две песни из готовящегося к выпуску альбома: «Great Expectations» и «It’s Gonna Be One of Those Nights».

Альбом пробыл в чарте Billboard Top LPs & Tape всего пять недель, добравшись лишь до 190 места.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Джуди Коллинз
Альбомы Elektra Records
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином